1502 steht für:
 das Jahr 1502 n. Chr.
 das Jahr 1502 v. Chr.
 BMW 1502, deutsches Automobil

Siehe auch: